Immortals steht für:
 Originaltitel von Krieg der Götter, Film von Tarsem Singh (2011)
 Immortals (E-Sport-Organisation), US-amerikanische E-Sport-Organisation
 Immortals (Lied), Rocksong der US-amerikanischen Rockband Fall Out Boy